
Termin -{PLP}- ima više značenja.

 Piridoksal fosfat, prostetska grupa.
 Proteolipidni protein, transmembranski protein
 Paratiroidnom hormonu srodan protein, peptidni hormon